

Локаст-Гроув — місто, штат Джорджія
 Локаст-Гроув — місто, штат Оклахома